Assereto ist der Familienname folgender Personen:

 Gioacchino Assereto (1600–1650), italienischer Maler des Barock
 Riccardo Assereto (1937–1976), italienischer Paläontologe und Geologe